

Cinema 
 Il canto del cigno (Swan Song) – film del 1992 diretto da Kenneth Branagh
 Il canto del cigno (Swan Song) – film del 2021 diretto da Benjamin Cleary

Letteratura 
 Il canto del cigno (Swan Song) – romanzo di John Galsworthy del 1928
Il canto del cigno (Swan Song) – racconto di Agatha Christie del 1934
Il canto del cigno (Swan Song) – romanzo di Edmund Crispin del 1947

Musica 
Schwanengesang o Il canto del cigno – raccolta di Lieder del 1828 di Franz Schubert
Una sporca poesia/Il canto del cigno – 45 giri di Fiordaliso del 1982
Swan Song – di Dua Lipa del 2018

Teatro 
Il canto del cigno – opera teatrale in un atto del 1887 di Anton Pavlovič Čechov
Il canto del cigno – opera teatrale di Luigi Lunari del 2005

Televisione 
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della terza stagione di Colombo
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della settima stagione di Dallas
 Il canto del cigno (Trouble in Mind) – episodio della terza stagione di Hawaii Squadra Cinque Zero
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della quinta stagione di Supernatural
 Il canto del cigno (Swan Song) – episodio della quinta stagione di Walker Texas Ranger

Altro 
Canto del cigno – espressione idiomatica

Pagine correlate
Swan Song